Baby Talk (Jan & Dean), een nummer van surfmuziekduo Jan & Dean uit 1959
 Baby Talk (Alisha), een single van Alisha uit 1985
 Baby Talk (televisieserie), een Amerikaanse sitcom uit 1991–1992